Antigny kan avse:

Frankrike
 Antigny, Vendée – Vendée
 Antigny, Vienne – Vienne
 Antigny-la-Ville – Côte-d'Or